Bart Frydrychowicz – kanadyjski gitarzysta, członek metalowej grupy Quo Vadis
 Joanna Frydrychowicz – polska artystka plastyk
 Johann Frydrychowicz – w latach 1888–1900 ostatni przewodniczący rady gminy Jeżyce
 Krzysztof Frydrychowicz – polski dziennikarz komputerowy, redaktor naczelny tygodnika Computerworld
 Mikołaj Frydrychowicz – polski działacz społeczny, pacyfistyczny i antywojenny, dziennikarz prasy niezależnej
 Romuald Frydrychowicz – polski duchowny katolicki, historyk regionalny
 Stefan Frydrychowicz – polski psycholog, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Akademii Ignatianum w Krakowie